

Cinema 
 La buona terra (The Good Earth) – film del 1937 diretto da Sidney Franklin

Letteratura 
 La buona terra (The Goood Earth) – romanzo di Pearl Buck del 1931

Musica 
 The Good Earth – album dei Manfred Mann's Earth Band del 1974
 The Good Earth – album dei The Feelies del 1986